Seznamem postav seriálu Včelka Mája se může rozumět:
 Seznam postav seriálu Včelka Mája (1975)
 Seznam postav seriálu Včelka Mája (2012)

